Das Dutch Darts Masters 2012 war ein Ranglistenturnier im Dartsport und wurde vom 26. bis zum 28. Oktober 2012 zum ersten Mal von der Professional Darts Corporation (PDC) veranstaltet. Es war das fünfte Event der European Darts Tour 2012, welche im Rahmen der Pro Tour 2012 durchgeführt wurde. Austragungsort war das Van der Valk-Hotel in Nuland.

Der erste Sieger der Turniergeschichte wurde Simon Whitlock.

Format 
Das Turnier wurde im K.-o.-System gespielt. Spielmodus in allen Runden war ein best of 11 legs.
Jedes leg wurde im double-out-Modus gespielt.

Preisgeld 
Bei dem Turnier wurden insgesamt £ 82.100 an Preisgeldern ausgeschüttet. Das Preisgeld verteilte sich unter den Teilnehmern wie folgt:

Zudem erhielten alle 32 nicht gesetzten Spieler eine Startprämie von £ 100.

Teilnehmer 
Für das Dutch Darts Masters 2012 waren folgende 64 Spieler qualifiziert:

 Die 32 erstplatzierten Spieler der PDC Pro Tour Order of Merit – Stand 25. September 2012 –, von denen alle gesetzt waren
 Die 20 Gewinner des Dutch Darts Masters UK Qualifier vom 5. Oktober 2012
 Die 8 Gewinner des Dutch Darts Masters European Qualifier vom 13. Oktober 2012
 Die 4 Gewinner des Dutch Darts Masters Dutch Qualifier vom 13. Oktober 2012

PDC Pro Tour Order of Merit
  Phil Taylor
  Simon Whitlock
  Wes Newton
  Andy Hamilton
  Terry Jenkins
  Mark Webster
  Raymond van Barneveld
  Justin Pipe
  Kevin Painter
  Dave Chisnall
  Ronnie Baxter
  Paul Nicholson
  Vincent van der Voort
  Mark Walsh
  Mervyn King
  Andy Smith
  Colin Lloyd
  Robert Thornton
  Brendan Dolan
  John Part
  Michael van Gerwen
  Colin Osborne
  Jamie Caven
  Wayne Jones
  Denis Ovens
  Peter Wright
  Kim Huybrechts
  Steve Beaton
  Mark Hylton
  Steve Brown
  Alan Tabern
  Co Stompé

Dutch Darts Masters UK Qualifier
  Johnny Haines
  Steve Hine
  James Hubbard
  Peter Hudson
  Andy Jenkins
  Mark Jones
  Arron Monk
  Dennis Priestley
  Scott Rand
  Dennis Smith
  Michael Smith
  Ross Smith
  Terry Temple
  Mick Todd
  Tony West
  Ian White
  Dean Winstanley
  Brian Woods
  Dave Ladley
  Jim Walker

Dutch Darts Masters European Qualifier
  Max Hopp
  Ronny Huybrechts
  Per Laursen
  Kevin Münch
  Bernd Roith
  Tomas Seyler
  Davyd Venken
  Jyhan Artut

Dutch Darts Masters Dutch Qualifier
  Toon Greebe
  Roland Scholten
  Dick van Dijk
  Gino Vos

Ergebnisse

Übertragung 
Im deutschsprachigen Raum wurde die Veranstaltung nicht im TV ausgestrahlt.

International wurden alle Spiele durch die PDC auf pdc.tv übertragen.

Weblinks 
 Bericht auf darts1.de
 Turnierverlauf auf dartn.de

Einzelnachweise 

2012
European Darts Tour 2012
Sportveranstaltung in ’s-Hertogenbosch